Changlong bezeichnet:

 Changlong (Chongyi) (长龙镇), Großgemeinde im Kreis Chongyi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Changlong (Dianjiang) (长龙镇), Großgemeinde im Kreis Dianjiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Changlong (Lianjiang) (长龙镇), Großgemeinde im Kreis Lianjiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Changlong (Vorderer Gorlos) (长龙乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Vorderer Gorlos in der chinesischen Provinz Jilin